Бино () — французская фамилия.

Известные носители:

 Бино, Аманд (1812—1862) — французский химик, педагог и издатель; профессор.
 Бино, Луи Франсуа (1771—1807) — французский генерал, губернатор Пондишерри.
 Бино, Рене (; 1890—1969) — бельгийский франкоговорящий политик.

Примечания